Хотково () е град в Сергиево-Посадски район, Московска област, Русия. Населението му през 2017 година е 21 444 души. Градът е разположен на брега на река Пажа, намира се на 60 километра на североизток от столицата на Русия и на 11 километра югозападно от Сергиев Посад. Климатът в Хотково е умереноконтинентален (Dfb по Кьопен) с горещо и сравнително влажно лято и дълга, студена зима. Има статут на град от 1949 година. Известният Хотково-Покровския манастир е разположен в Хотково.

Население

Бележки 

Градове в Московска област